Чемпионат мира по снукеру 2001 (, также известен как 2001 Embassy World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, проходивший с 21 апреля по 7 мая 2001 года в Crucible Theatre в Шеффилде, Англия. Чемпионом мира стал Ронни О'Салливан.

Высший брейк 
 140 — Джо Свэйл (1/8 финала)

Результаты

Основной турнир

Примечания

Ссылки 
 Global Snooker
 Snooker.org

Апрель 2001 года
Май 2001 года